

Аккудук — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Аккудук — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Аккудук — село, Каракіянський район, Мангістауська область
 Аккудук — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Аккудук — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Аккудук — селище, Домбаровський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Аккудик